Christian Puggioni – calciatore italiano
 Giovanni Puggioni – ex atleta italiano